George Akerlof (n. 1940) – economista statunitense
 Gösta Åkerlöf (1897-1966) – chimico svedese